Auerswaldiella — рід грибів родини Botryosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1914 року.

Класифікація 
До роду Auerswaldiella відносять 10 видів:
 Auerswaldiella amapaeasis
 Auerswaldiella disciformis
 Auerswaldiella lithocarpicola
 Auerswaldiella manaosensis
 Auerswaldiella nervisequens
 Auerswaldiella novoguineensis
 Auerswaldiella ocoteae
 Auerswaldiella parvispora
 Auerswaldiella puccinioides
 Auerswaldiella winteri

Примітки

Джерела 
 Theissen, F.; Sydow, H. 1914. Dothideazeen-Studien - II. Annales Mycologici. 12(3):268-281 - P.278

Роди грибів